Reinhold Ewald kan syfta på:

* Reinhold Ewald (1890–1974), tysk konstnär
 Reinhold Ewald (född 1956), tysk fysiker och astronaut